Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Sheridan () :
 le comté de Sheridan, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 le comté de Sheridan, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Sheridan, situé dans l'État du Montana ;
 le comté de Sheridan, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Sheridan, situé dans l'État du Wyoming.